Ван Чэнь (род. в дек. , ) - китайский журналист и политик, член Политбюро ЦК КПК, первый по перечислению зампред ПК ВСНП с 2018 года, перед чем там же зампред и ответсекретарь с 2013 г.
Член ЦК КПК с 2002 года, член Политбюро с 2017 года. В 2002—2008 гг. президент «Жэньминь жибао». В 2008-2013 гг. заместитель заведующего Отделом пропаганды ЦК КПК и директор .

Член КПК с дек. 1969 года, член ЦК КПК с 16 созыва, член Политбюро ЦК КПК 19-го созыва.

Биография 
По национальности ханец.

Трудовую деятельность начал в январе 1969 года.
Окончил кафедру журналистики Китайской АОН со степенью магистра.

С 1974 года репортёр «Гуанмин жибао», с 1986 года заместитель шеф-редактора, в 1995—2000 годах шеф-редактор.

В 2000—2001 годах заместитель заведующего Отделом пропаганды ЦК КПК.

В 2001—2003 гг. шеф-редактор «Жэньминь жибао», в 2002—2008 гг. её президент.

В 2008-2013 гг. вновь заместитель заведующего Отделом пропаганды ЦК КПК.
Также в те же годы директор  и с 2011 года директор новоучреждённой Государственной канцелярии по делам интернет-информации.

C марта 2013 года зампред и ответсекретарь ПК ВСНП 12 созыва. С марта 2018 г. первый по перечислению зампред ПК ВСНП. Член постоянного комитета президиума 20-го съезда КПК.

Примечания

Ссылки 
 http://chinatibet.people.com.cn/6790928.html
 http://www.chinavitae.com/biography/Wang_Chen/full
 Начальник пресс-канцелярии Госсовета Ван Чэнь навестил специалиста Управления издательства литературы на иностранных языках КНР Ша Боли

Журналисты Китая
Члены Политбюро ЦК КПК 19-го созыва
Члены ЦК КПК
Заместители председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей